Мигель Рейна Сантос (; родился 21 января 1946 года в Кордове, Испания) — испанский футболист, вратарь. Играл за испанские клубы «Кордова», «Барселона» и «Атлетико Мадрид». Сыграл пять матчей за национальную сборную Испании, был участником Чемпионата мира 1966 года. Его сын, Хосе Мануэль Рейна — также футбольный вратарь, выступающий за «Вильяреал» и сборную Испании.

В 1974 году Рейна в составе «Атлетико Мадрид» играл в финальном матче Кубка европейских чемпионов. В основное время поединка с мюнхенской «Баварией» счёт не был открыт, а на 114 минуте Луис Арагонес вывел «Атлетико» вперёд, однако через несколько минут Рейна пропустил дальний удар немцев. В переигровке «Бавария» победила со счётом 4:0.

Статистика выступлений

Клубная статистика

Достижения

Командные 
  «Барселона»
 Обладатель Кубка Испании (2): 1967/68, 1970/71
 Обладатель Кубка ярмарок (1): 1971

  «Атлетико Мадрид»
 Чемпион Испании (1): 1976/77
 Обладатель Кубка Испании (1): 1975/76
 Обладатель Межконтинентального кубка (1): 1974

Личные 
 Обладатель Трофео Самора (2): 1972/73, 1976/77

Примечания

Ссылки 
 Статистика выступлений в чемпионатах Испании
 Статистика выступлений за сборную Испании

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу
Игроки ФК «Кордова»
Игроки ФК «Барселона»
Игроки ФК «Атлетико Мадрид»
Обладатели трофея Саморы